Ivești (Galați) ;
 Ivești (Vaslui) ;